Речки — топоним

Белоруссия 
 Речки — деревня, Речковский сельсовет, Ивацевичский район, Брестская область
 Речки — деревня, Крынковский сельсовет, Лиозненский район, Витебская область
 Речки — деревня, Белицкий сельсовет, Сенненский район, Витебская область
 Речки — деревня, Богушевский сельсовет, Сенненский район, Витебская область
 Речки — деревня, Кохановский сельсовет, Толочинский район, Витебская область
 Речки — деревня, Бильдюгский сельсовет, Шарковщинский район, Витебская область
 Речки — упразднённая деревня, Светиловичский сельсовет, Ветковский район, Гомельская область
 Речки — деревня, Долгиновский сельсовет, Вилейский район, Минская область
 Речки — деревня, Куренецкий сельсовет, Вилейский район, Минская область
 Речки — деревня, Добриневский сельсовет, Дзержинский район, Минская область
 Речки — деревня, Ляденский сельсовет, Червенский район, Минская область
 Речки — агрогородок Пашковского сельского совета Могилёвского района Могилёвской области
 Речки 2 — деревня Пашковского сельского совета Могилёвского района Могилёвской области

Россия 
 Калининградская область
 Речки — посёлок в Полесском районе.
 Московская область
 Речки — деревня в Волоколамском районе.
 Речки — деревня в Коломенском районе.
 Речки — деревня в Лотошинском районе.
 Новгородская область
 Речки — деревня в Поддорском районе.
 Речки — деревня в Солецком районе.
 Псковская область
 Речки — деревня в Бежаницком районе, Добрывичская волость.
 Речки — деревня в Бежаницком районе, Бежаницкая волость.
 Речки — деревня в Дновском районе, Гавровская волость.
 Речки — деревня в Новоржевском районе, Стехновская волость.
 Речки — деревня в Печорском районе, Новоизборская волость.
 Речки — деревня в Пустошкинском районе, Забельская волость.
 Речки — деревня в Себежском районе, городское поселение Идрица.
 Речки — деревня в Стругокрасненском районе, Новосельская волость.
 Речки 1 — деревня в Карамышевской волости Псковского района.
 Речки 2 — деревня в Карамышевской волости Псковского района.
 Тверская область
 Речки — деревня в Бежецком районе, Городищенское сельское поселение.
 Речки — деревня в Бежецком районе, Лаптихинское сельское поселение.
 Тульская область
 Речки — деревня в Ефремовском районе.

Украина 
 Речки — село, Жолковский район, Львовская область.
 Речки — село, Заречненский район, Ровненская область.
 Речки — село, Корецкий район, Ровненская область.
 Речки — село, Белопольский район, Сумская область.

См. также 
 Речка